Хаутман ()  — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Хаутман, Корнелис де (1565—1599) — нидерландский мореплаватель и первооткрыватель.
 Хаутман, Петер (род. 1957) — нидерландский футболист.
 Хаутман, Тео (1892—1963) — нидерландский футболист.
 Хаутман, Фредерик де (1571—1627) — нидерландский мореплаватель, астроном и лингвист.